HMS Forester può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

  – sloop-of-war
  – cacciatorpediniere della classe Acheron
  – cacciatorpediniere della Classe F